El término mainstream puede referirse a:

 El mainstream: la corriente artística mayoritaria dentro de una sociedad.
 El mainstream: una expresión relacionada con la integración educativa.
 Los Mainstream Rock Tracks: un tipo de lista musical.